Kellokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kellokari (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kellokari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar